Weißes Trikot bezeichnet:

 das Weiße Trikot der Tour de France, siehe Weißes Trikot
 das Weiße Trikot der UCI ProTour, siehe Weißes Trikot (UCI ProTour)
 das Weiße Trikot des Rad-Weltcups von 1989 bis 2004, siehe Weißes Trikot (Rad-Weltcup)
 das Weiße Trikot des Giro d’Italia, siehe Maglia Bianca